Dolbin ist der Familienname folgender Personen:
 B. F. Dolbin (Benedikt Fred Dolbin) (1883–1971), österreichischer Pressezeichner
 Jack Dolbin (1948–2019), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Chiropraktiker
 Ninon Dolbin, geborene Ausländer, sp. Hesse (* 18. September 1895 in Czernowitz (damals Österreich-Ungarn); † 22. September 1966 in Montagnola), Kunsthistorikerin, zweite Ehefrau von B. F. Dolbin und danach dritte Ehefrau von Hermann Hesse